Alfred Belpaire (1820-1893), een Belgische spoorwegingenieur en uitvinder
Jürgen Belpaire (1973), een Belgische voetballer
Marie-Elisabeth Belpaire (1853-1948), een Vlaamsgezinde Belgische schrijfster.
Belpaire-gebouw, een gebouw in Brussel genoemd naar Marie-Elisabeth Belpaire